Mangini ist der Familienname folgender Personen:

 Alda Mangini (1914–1954), italienische Schauspielerin
Angelo Mangini (1905–1988), italienischer Chemiker
 Cecilia Mangini (1927–2021), italienische Dokumentarfilmerin
 Eric Mangini (* 1971), US-amerikanischer Footballtrainer
 Gino Mangini (1921–1991), italienischer Drehbuchautor und Regisseur
 Mario Mangini (1905–??), italienischer Autor und Theaterregisseur
 Mark A. Mangini, US-amerikanischer Tontechniker
 Mike Mangini (* 1963), US-amerikanischer Rock-Schlagzeuger
 Rio Mangini (* 2002), US-amerikanischer Kinderdarsteller, Pianist und Synchronsprecher